Tribalistas – trio musicale brasiliano 
Tribalistas – album di Tribalistas 
Tribalistas – video del suddetto gruppo